Holdsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Holdsworth (1946–2017), englischer Jazzgitarrist
 Dean Holdsworth (* 1968), englischer Fußballspieler und -trainer
 Gary Holdsworth (* 1941), australischer Sprinter
 Karen Holdsworth (1960–2013), britische Marathonläuferin
 William Searle Holdsworth (1871–1944), britischer Historiker
 Zach Holdsworth (* 1997), australischer Sprinter

Holdsworth steht für:

 Holdsworth-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Holdsworth, Berg im Viktorialand, Antarktika 
 Holdsworth, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Light Car & Motor Engineering